Composto químico
Fertilizante obtido por compostagem
Número composto
Material composto

Desambiguação